Стяг  — многозначное слово:

История 
 Стяг — во многих краях (странах) Руси слово обозначало шест, кол, ручной рычаг, дрюк, дубинка, подъем, воротило, неволька.
 Стяг — воинское знамя в Древней Руси.
 Стяг — средневековое войсковое подразделение.
 Стяг — старинная единица измерения использовавшаяся при исчислении таможенных пошлин.

Топоним

Белоруссия 
 Стяг — деревня,  Славковичский сельсовет, Глусский район, Могилёвская область.

Россия 
 Стяг — остров архипелага Северная Земля.

Примечания